El término Rey Juan Carlos puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a Juan Carlos I, rey de España entre 1975 y 2014;
 a la Universidad Rey Juan Carlos, una universidad pública española con sede en la Comunidad de Madrid;
 al Hospital Rey Juan Carlos, un hospital situado en la ciudad de Móstoles;
 a Otros nombramientos en homenaje al rey Juan Carlos;

Premios
 al Premio Rey Juan Carlos I de Economía, un galardón español que reconoce la investigación en el ámbito de la economía;
 al Premio Internacional de Poesía Rey Juan Carlos I, desaparecido galardón español de poesía.